Bavaria Cruiser steht für Segelyachten:
 Bavaria Cruiser 33
 Bavaria Cruiser 34
 Bavaria Cruiser 37
 Bavaria Cruiser 41 (2013)